Список родів родини гвоздикових:

Список, який містить 91 визнаний рід родини гвоздикових (Caryophyllaceae), складений на основі даних сайту «The Plant List» — спільного інтернет-проекту Королівських ботанічних садів у К'ю і Міссурійського ботанічного саду.

Поруч з науковою назвою стоять українські назви, підтверджені авторитетними джерелами.

A

B

C

D

E

G

H

I

K

L

M

O

P

S

T

U

V

W

Синоніми

Примітки

Посилання 

 http://data.kew.org/cgi-bin/vpfg1992/genlist.pl?CARYOPHYLLACEAE 
 Список родів Caryophyllaceae на сайті «Catalogue of Life»  
 Caryophyllaceae на сайті «Plantsystematics»  
 Genera of Caryophyllaceae на сайті «Germplasm Resources Information Network» (GRIN) 
  Caryophyllaceae на сайті Міністерства сільського господарства США 

 
Гвоздичні
Гвоздичні